Odjuret kan syfta på:

 Odjuret (roman) – en roman av Roslund & Hellström från 2004
 Odjuret (1953) – en svensk kortfilm från 1953
 Odjuret (1975) – en fransk film från 1975 med originaltiteln La bête
 Odjuret (1996) – en amerikansk TV-film från 1996 med originaltiteln The Beast
 Odjuret (2011) – en svensk film från 2011
 Odjuret (2012) – en svensk TV-film från 2012

Se även 
 Odjur